Schot steht für:

 Schot, eine Leine zum Bedienen eines Segels

Schot ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Schot (* 1961), niederländischer Manager
 Johan Schot (* 1961), niederländischer Historiker
Siehe auch:
 Schoot
 Schodt
 Schote
 Schott (Begriffsklärung)
 Shot